Avenue U – stacja metra w Nowym Jorku na Brighton Line
 Avenue U – stacja metra w Nowym Jorku na Culver Line
 Avenue U – stacja metra w Nowym Jorku na Sea Beach Line